Hans Beck peut désigner :
 Hans Beck (1861-1952), danseur, chorégraphe et maître de ballet danois ;
 Hans Beck (1911-1996), sauteur à ski norvégien ;
 Hans Beck (1929-2009), industriel allemand, créateur des jouets Playmobil.